Все́волод Абрамо́вич:
 Абрамович, Всеволод Михайлович (1890—1913) — один из пионеров русской авиации, лётчик и изобретатель.
 Абрамович, Всеволод Семёнович (Всеволод Якут; 1912—1991) — актёр театра и кино, режиссёр, педагог.